Теорема Бруна — Тичмарша — утверждение аналитической теории чисел, определяющее  распределения арифметических прогрессий из простых чисел. Носит имя математиков Вигго Бруна и .

Теорема утверждает, что если  равно числу простых чисел , сравнимых с  по модулю  при , то:
 
для всех .

История 
Теорема доказана с помощью  Монтгомери и Воном в 1973 году. Более ранний результат Бруна и Тичмарша является более слабой версией этого неравенства (с дополнительным множителем ).

Усиления 
Если  относительно мало, то есть, , то существует граница лучше:

 

Это показал Мотохаси, использовавший билинейную структуру в остаточном члене решета Сельберга (Selberg), открытую им самим. Позднее идея использования структур в остаточном члене решета, благодаря расширениям комбинаторного решета Иванцем (H. Iwaniec), развита до основного метода аналитической теории чисел.

Сравнение с теоремой Дирихле 
В отличие от теоремы Бруна — Тичмарша теорема Дирихле о простых числах в арифметической прогрессии даёт асимптотическую оценку, которую можно выразить в форме:
 ,

но эта оценка может быть доказана только при более сильных ограничениях на  для константы , и это .

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Теоремы теории чисел
Теоремы о простых числах